Les Temps nouveaux peut désigner :
 Les Temps nouveaux (1895-1914), titre d'un journal anarchiste fondé en 1895 par Jean Grave.
 Les Temps nouveaux (2003), nom d'une association loi de 1901 proche du Parti socialiste français.
 Temps nouveaux, fondé en 1868 puis racheté en 1876 par  A.S. Souvorine est un journal russe.
Les Nouveaux Temps est un quotidien de la Collaboration durant l'Occupation.